Функции Кельвина — группа бесселевых функций. Каждая их пара представляют решения дифференциального уравнения:

Введены Уильямом Томсоном (лордом Кельвином), который исследовал их в приложениях.

Функции Кельвина первого рода 
Они определяются следующим образом:
 
 
где  — функция Инфельда

Для целых n имеет место разложения в ряд:

Функции Кельвина второго рода 
Они определяются следующим образом: 
 
где  — функция Макдональда.

Для целых n имеет место разложения в ряд:

Функции Кельвина третьего рода 
Они определяются следующим образом:
 
 
где  — функция Ханкеля первого рода.

Ссылки 
 
 Кузнецов Д. С. - "Специальные функции" - 1962

Цилиндрические функции